Cod. Ser. nova steht für folgende Handschriften in der Österreichischen Nationalbibliothek:

 Cod. Ser. nova 2643, siehe Meister der Willehalm-Handschrift Wenzels IV.
 Cod. Ser. nova 2663, siehe Ambraser Heldenbuch 
 Cod. Ser. nova 4001, siehe Edolanz